Az IE, i.e., .ie, ie jelentései a következők lehetnek:
Időszámításunk előtt rövidítése
Id est latin kifejezés rövidítése
Írország domainnév-végződése (.ie), ill. kétbetűs rövidítése
 az Internet Explorer rövidítése
Ie rendszer, egy japán családmodell